Die Idea Prokom Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 28. Juli bis 3. August 2003 in Sopot stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Los Angeles der Mercedes-Benz Cup und in Sopot das Legg Mason Tennis Classic gespielt, welche genau wie das Turnier in Sopot zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier José Acasuso, der in diesem Jahr nicht beim Turnier antrat. Mit Guillermo Coria konnte sich abermals ein Argentinier in die Siegerliste eintragen. Er triumphierte beim Turnier als Setzlistendritter problemlos – in keinem Satz musste er auch nur über den Tie-Break gehen. Im Finale besiegte er den ungesetzten David Ferrer. Damit gewann er den vierten Titel der aktuellen Saison sowie seinen fünften Karrieretitel.
Die Vorjahressieger, František Čermák und Leoš Friedl, spielten in diesem Jahr erneut zusammen und erreichten als Setzlistenerste abermals das Finale. Dort verloren sie gegen die polnische Paarung aus Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski, die mit einer Wildcard gestartet waren und zusammen jeweils ihren ersten Titel der Karriere gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Sopot